Весло — дерев'яна з лопаттю на кінці довга жердина, за допомогою якої переміщають човен, гребне судно
 Кермове весло — закріплене на кормі весло, що заміняє стерно
 Весло — назва однієї з двох бокових пелюсток у квітках деяких рослин (зокрема, бобових)
 Весло — мис на крайньому півдні російського острова Кунашир
 Весло — жаргонна назва снайперської гвинтівки Драгунова